Potok Graniczny – potok, dopływ Pszczynki (zbiornik Łąka)
 Potok Graniczny – potok, dopływ Ubiadku
 Potok Graniczny – potok, dopływ Żylicy
 Swelina (Potok Graniczny) – potok na granicy Gdyni i Sopotu, dawniej granica Wolnego Miasta Gdańska

Zobacz też 
 Graniczny Potok